Unser Land bezeichnet
 Unser Land (Fernsehsendung), eine Informations- und Ratgebersendung des Bayerischen Rundfunks
 Unser Land (Kärnten), Versöhnungsinitiative zwischen der deutsch- und slowenischsprachigen Volksgruppe im österreichischen Bundesland Kärnten
 Unser Land (Partei), eine Regionalpartei im Elsass